Kibiwot ist der Familienname folgender Personen:

 Viola Jelagat Kibiwot (* 1983), kenianische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Abraham Kibiwot (* 1996), kenianischer Hindernisläufer

Siehe auch:

 Kibiwott (Begriffsklärung)
 Biwott (Begriffsklärung)